Miljonair, een persoon met minstens één miljoen eenheden van de muntsoort in het land waar diegene woont in bezit
 Miljonair (Christoff), een lied van Christoff uit 2009
 Miljonair ($hirak), een lied van $hirak in samenwerking met SBMG, Lil' Kleine, Boef en Ronnie Flex

Zie ook 
 Miljonairs, een lied van Broederliefde in samenwerking met Frenna en Ronnie Flex uit 2016